Суперкубок Англии по футболу 1977 годов () — 55-й розыгрыш Суперкубка Англии, ежегодного футбольного матча, в котором встречались победители Первого дивизиона и обладатели Кубка Англии. Матч прошёл на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 13 августа. В нём встретились «Ливерпуль», чемпион Первого дивизиона в сезоне 1976/77, и «Манчестер Юнайтед», обладатель Кубка Англии 1977 года. Матч завершился безголевой ничьей; оба клуба были признаны победителями и «разделили» Суперкубок между собой.

Отчёт о матче

Ссылки 
 Отчёт о матче на LFCHistory.net 
 Газетная вырезка с отчётом о матче 

1977
Суперкубок Англии 1977
Суперкубок Англии 1977
Суперкубок Англии
События 13 августа
Футбольные соревнования в Лондоне
Август 1977 года
Спорт в Великобритании в 1977 году
1977 год в Лондоне